Реньо де Сен-Жан д’Анжели () — французская фамилия. Известные носители:

 Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Мишель Луи Этьен (1760-1819) — французский публицист и государственный деятель.
 Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Огюст Мишель Этьен (1794-1870) — маршал Франции.